Корю́ковский райо́н () — административная единица на севере Черниговской области Украины. Административный центр — город Корюковка.

География 
Площадь 1424 км².

На территории района находится озеро Авдеево.

История 
Район образован в УССР.

30 ноября 1960 Корюковский район был упразднён, а его территория разделена между Менским, Сосницким и Щорским районами. 8 декабря 1966 года район был восстановлен.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
 Корюковского района,
 Менского района,
 Сновского (Щорского) района,
 Сосницкого района.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 91,7 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 25 422 человека, из них городского населения — 15 071 человек, сельского — 10 351 человек.

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 5 территориальных общин (громад), в том числе 3 городские и 2 поселковые общины (в скобках — их административные центры):
 Городские:
 Корюковская городская община (город Корюковка),
 Менская городская община (город Мена),
 Сновская городская община (город Сновск);
 Поселковые:
 Сосницкая поселковая община (пгт Сосница),
 Холминская поселковая община (пгт Холмы).

Исчезнувшие населённые пункты 
 Золотницкое

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины